Giovanni Corrao (1822-1863), militaire et un patriote italien ;
 Ignazio Corrao (né en 1984), homme politique italien.

Voir aussi 
 Ferdinandea, une île éphémère italienne dont l'un des noms est Corrao.